Губеладзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Губеладзе, Автандил (1965) — советский дзюдоист.
 Губеладзе, Владимир Ясонович (1921—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Губеладзе, Макрина Бахвовна (1889 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Губеладзе, Силован Читиевич (1889 — ?) — Герой Социалистического Труда.